Mairhofen steht für:
 Mairhofen (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Franz Ludwig Christoph Ignatius von Mairhofen (1721–1788), Hof- und Regierungsrat und Fuldaischer Vizekanzler
Siehe auch:
 Mairhof
 Mairhofer
 Mayrhof
 Mayrhofen
 Meierhof
 Meierhofen
 Meierhofer